

Geografie 
Cheyenne (automerk), een Frans automerk
Cheyenne (band), een Nederlandse popgroep
Cheyenne (film), een film onder regie van Raoul Walsh
Cheyenne (Jason Derülo), een nummer uit 2015
Cheyenne (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Cheyenne (rivier), een rivier in de Amerikaanse staten Wyoming en South Dakota
Cheyenne (single), een single van Guided by Voices
Cheyenne (taal), de taal van de Cheyenne-indianen
Cheyenne (televisieserie), een westernserie uit de jaren 1950 en 60
Cheyenne (volk), een indianenvolk
Cheyenne (Wyoming), de hoofdstad van de Amerikaanse staat Wyoming
Hotel Cheyenne, een hotel in Disneyland Resort Paris